Файоль () — французская фамилия.

Известные представители 
 Файоль, Анри — французский горный инженер, теоретик и практик менеджмента.
 Файоль, Франсуа-Жозеф-Мари — французский писатель - музыковед, поэт, математик.
 Файоль, Эмиль-Мари — государственный и военный деятель Франции.